Сезон 2019/2020 стал для Арсенала 134-м в истории клуба и 28-м в Премьер-лиге. Сезон стал примечателен тем, что в начале 2020 года разразилась пандемия коронавирусной инфекции, из-за чего  футбольные соревнования были приостановлены с марта по июнь. После возобновления матчи проходили полностью без зрителей.

В футбольном же плане, команда продолжила показывать невзрачные результаты. В итоге, главный тренер Унаи Эмери был уволен, а на его место назначен бывший игрок и капитан команды Микель Артета. По итогу - 8-е место в чемпионате, худший результат с сезона 1994/95 (тогда команда заняла 12-е место). Единственной радостью для фанатов в этом сезоне стала победа в кубке Англии, где в финале был обыгран Челси.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

157.400.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

44.450.000

Зима 

0

Общие убытки:157.400.000

Общая прибыль:44.450.000

Разница:112.950.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»